Název Ohrazenice má více obcí: 

 Ohrazenice (okres Příbram) – obec u Jinců v okrese Příbram
 Ohrazenice (okres Semily) – obec u Turnova v okrese Semily

nebo částí obcí:

 Ohrazenice (Volenice) – část obce Volenice v okrese Strakonice
 Ohrazenice (Pardubice) – část města Pardubice v okrese Pardubice
 Ohrazenice (Jaroměřice nad Rokytnou) – část města Jaroměřice nad Rokytnou v okrese Třebíč

jiné
 Ohrazenice (zámek) – zámek v Ratibořských Horách

Externí odkazy